Manuel Valls har haft två ministärer:

Regeringen Valls I
Regeringen Valls II